Sidi M'Hamed se poate referi la:
Sidi M'Hamed, localitate în provincia Alger, Algeria
Sidi M'Hamed, localitate în provincia M'Sila, Algeria

Vezi și
Sidi M'Hamed Ben Ali
Sidi M'Hamed Benaouda